Семен Юдкович Могилевич (род. , Киев, УССР) — российский и украинский участник организованных преступных сообществ. Правоохранительными органами США и Евросоюза считается «боссом боссов» большинства группировок русско-украинской мафии в мире; по заявлению бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, контролировал компанию «РосУкрЭнерго». С 2009 по 2015 год входил в список десяти самых разыскиваемых беглецов ФБР.

Биография 
Могилевич родился в еврейской семье в киевском районе Подол, окончил экономический факультет Львовского университета.

В начале 1990-х годов влился в люберецкую ОПГ , был дважды судим — в 1974 году за валютные преступления и в 1977 году за мошенничество. Выйдя на свободу, организовал скупку имущества выезжавших в Израиль, обещая перепродать их собственность и перевести вырученные деньги эмигрантам, на самом деле присваивая их себе.

В 1990 году уехал в Израиль, где занялся инвестициями и основал несколько компаний; через год женился на гражданке Венгрии Каталин Папп и поселился близ Будапешта, владел венгерской сетью ночных клубов. В 1994 году установил контроль над Инкомбанком, заключив сделку с его президентом Владимиром Виноградовым.

В мае 1995 года избежал ареста на встрече с главой солнцевской группировки Сергеем Михайловым в принадлежавшем Могилевичу пражском ресторане «У Голубей» () в ходе спецоперации чешской полиции. По данным местных властей, на этой встрече члены солнцевской ОПГ планировали ликвидировать Могилевича, который задолжал им 5 миллионов долларов. В ресторане Могилевич так и не появился. Вскоре после этого ему был на 10 лет запрещён въезд в Чехию, он был объявлен персоной нон грата в Венгрии и Великобритании, где в Королевском банке Шотландии были обнаружены £2 000 000, принадлежавшие компании Могилевича Arigon, зарегистрированной на Нормандских островах.

По данным ФБР, Могилевич контролирует «огромную международную преступную сеть».

В апреле 2013 года вошёл в рейтинг пятисот самых влиятельных людей мира, составленный американским журналом Foreign Policy

В декабре 2015 года удален из списка десяти самых разыскиваемых беглецов ФБР «в связи с невозможностью ареста», так как между США и РФ нет соглашения о выдаче преступников.

Дело YBM Magnex 
В 1995 году Могилевич переехал в Северную Америку, где стал совладельцем компании YBM Magenex International, зарегистрированной в Канаде, но осуществлявшей свою деятельность в США. В течение нескольких лет курс акций этой компании на канадской фондовой бирже резко вырос, в 1997 году компания провела допэмиссию, продав на рынке 3,2 млн акций по 16,5 канадских долларов за штуку. Позже выяснилось, что деятельность этой компании была фиктивной.

В 1998 году акции компании YBM Magnex, оценивавшейся на тот момент в 1 млрд канадских долларов на TSX, резко упали в цене после того, как 13 мая 1998 года в штаб-квартиру Magnex в Ньютауне, Пенсильвания для расследования связей компании с преступными группировками прибыли агенты ФБР; её инвесторы потеряли свыше $150 млн.

За махинации с акциями компании YBM Magenex Могилевич и его сообщники были объявлены ФБР в розыск. В апреле 2003 года в Пенсильвании против них было выдвинуто официальное обвинение из 45 пунктов. В частности, им инкриминировали вымогательство, мошенничество и отмывание денег. В случае признания Могилевича виновным по этим обвинениям ему грозит до 400 лет лишения свободы.

За информацию, которая приведёт к аресту Могилевича, ФБР предлагает $5 000 000..

Дело Bank of New York 
В середине 1999 года вышла публикация в американском издании USA Today, посвящённая «делу Bank of New York». В статье утверждалось, что отмывание денег происходило через 4 счёта в Bank of New York и один — в банке Republic National Bank, причём все счета были открыты на фирму Benex. USA Today, ссылаясь на данные спецслужб, заявила, что основателем фирмы Benex являлся Семён Могилевич.

Дело Арбат Престиж 
24 января 2008 года Могилевич был арестован в Москве управлением по борьбе с экономическими преступлениями МВД по подозрению в соучастии в уклонении от уплаты налогов компанией «Арбат Престиж», вместе с ним был задержан её генеральный директор Владимир Некрасов. 24 июля 2009 года был освобождён из-под стражи под подписку о невыезде, 18 апреля 2011 года уголовное дело в отношении Некрасова и Могилевича (Шнайдера) было прекращено за отсутствием состава преступления.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20150905191901/https://www.fbi.gov/wanted/topten/semion-mogilevich/mogilevich-russian
 https://www.villagevoice.com/1998/05/26/the-most-dangerous-mobster-in-the-world/
 https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/11366469/Alexander-Litvinenko-Murdered-for-unmasking-Kremlin-backed-mobsters.html
 Мосгорсуд отказался освободить из-под стражи Сергея Шнайдера.
 В чём обвиняли Семена Могилевича. Коммерсант. 26 января 2008 г.
 FBI Wanted page on Mogilevich 

Предприниматели России
Предприниматели Украины
Лидеры и участники российских организованных преступных группировок
Лидеры и участники украинских организованных преступных группировок
Воры в законе
Преступники России
Преступники СССР
Мошенники России
Выпускники Львовского университета
Мошенники СССР